PPV é um acrónimo comum para:
 Portugal pro Vida (PPV) - um partido político de Portugal.
 Pay-per-view.
 Police Pursuit Vehicle (PPV) - uma série de versões de polícia da Chevrolet para os carros Chevrolet Tahoe, Chevrolet Caprice, Chevrolet Silverado, Chevrolet Camaro e Chevrolet Corvette.

Desambiguação